Fadinger ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Fadinger (* 1978), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Lukas Fadinger (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Fadinger (* um 1585, † 1626), Bauer, Hutmacher und Oberhauptmann der aufständischen Bauern im oberösterreichischen Bauernkrieg
 Volker Fadinger (* 1941), deutscher Althistoriker